Загорново — топоним в России.

Населённые пункты 
 Загорново — деревня в Ногинском районе Московской области.
 Загорново — село в Раменском районе Московской области.

Железнодорожная станция 
 Загорново — железнодорожная платформа Московско-Рязанского региона Московской железной дороги в Раменском районе Московской области.